KKQ steht für:
 Flughafen Krasnoselkup (IATA-Code), Flughafen von Krasnoselkup, Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen in Russland
 KunstKulturQuartier, Kunst- und Kulturquartier in Nürnberg

kkq steht für:
 Kaiku (Sprache) (ISO-639-3-Code), Bantusprache in der Demokratischen Republik Kongo

Abkürzung